Widerstandsklassen bezogen auf den Einbruchschutz sind definiert für 

 Fahrzeuge, siehe Sonderschutzfahrzeug#Widerstandsklassen
 Türen, siehe Einbruchschutz#Einbruchschutznormen